Il doppio  del Roma Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Mario Ančić e Ivan Dodig erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale Santiago González e Travis Rettenmaier 2–6, 6–3, [11–9].

Teste di serie

  Santiago González /  Travis Rettenmaier (finale)
  Yves Allegro /  Daniele Bracciali (primo turno)

  Dustin Brown /  Martin Emmrich (primo turno)
  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Roma Open 2011